Die ROKiT World Seniors Championship 2021 war ein Snookerturnier der World Seniors Tour. Es fand vom 6. bis 9. Mai statt. Sie war die zehnte Ausgabe des Turniers, seit sie 2010 als regelmäßige Veranstaltung eingeführt wurde. Zum dritten Mal war das Crucible Theatre im englischen Sheffield der Austragungsort. Dort hatte zuvor zweimal in Folge Jimmy White den Titel geholt.

Im Finale setzte sich der Engländer David Lilley mit 5:3 gegen seinen Landsmann Jimmy White durch und gewann damit zum ersten Mal die World Seniors Championship.

Qualifikation 
Wie im Vorjahr bestritten 16 Teilnehmer das Turnier.
Eingeladen wurden unter anderem
  Jimmy White (Titelverteidiger)
  Michael Judge (Nummer eins der Seniorenrangliste)
  Stephen Hendry (siebenfacher Weltmeister)

Wegen der COVID-19-Pandemie und der geltenden Einreise- und Quarantänebestimmungen, sagten Cliff Thorburn und, wie schon im Vorjahr, Tony Drago ab und der Vertreter des amerikanischen Verbands PABSA Bob Chaperon aus Kanada wurde vom noch aktiven brasilianischen Profi Igor Figueiredo ersetzt.

6 Spieler qualifizierten sich über die World Seniors Q School, die in zwei Veranstaltungen im Januar und im April 2021 ausgetragen wurde. Barry Pinches und David Lilley qualifizierten sich im ersten, Patrick Wallace, Lee Walker, Darren Morgan und Phil Williams im zweiten Turnier.

Turnierverlauf 
Die Spiele der ersten Runde wurden im Vergleich zum Vorjahr auf Best-of-5 verkürzt, die nächsten beiden Runden blieben bei Best-of-7 und das Finale wurde über maximal neun Frames entschieden. Die erste Runde wurde auf Donnerstag und Freitag verteilt, das Viertelfinale fand am Samstag und Halbfinale und Finale fanden am Sonntag statt.

Finale

Century-Breaks 
Es wurden im Turnierverlauf 4 Century-Breaks erzielt:

Quellen

Weblinks 
 ROKiT World Seniors Championship im WPBSA Tournament Manager

Snookerveranstaltung 2021
2021
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre